L'édition 2005 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du 3 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Joachim Johansson remporte l'épreuve de simple, Xavier Malisse et Olivier Rochus celle de double.

Faits marquants

Dénomination 
Le tournoi change d’appellation, l'édition 2005 se nomme Next Generation Hardcourt.

Lauréats 
Joachim Johansson remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Taylor Dent.

En double, Xavier Malisse et Olivier Rochus remportent leur  titre ensemble en battant en finale Simon Aspelin et Todd Perry. Il s'agit également du  pour chacun.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2005
Adélaïde
Tennis en Australie en 2005
Tennis en janvier 2005